Ascanio I Piccolomini, arcivescovo di Siena (1588-1597)
 Ascanio II Piccolomini, arcivescovo di Siena (1628-1671)